Дубки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дубки — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Дубки — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Дубки — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Дубки — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Дубки — деревня в Минском районе Минской области.
 Дубки — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Россия 
Башкортостан
 Дубки — деревня в Уфимском районе.
 Дубки — микрорайон города Кумертау.

Белгородская область
 Дубки — посёлок в Красногвардейском районе.

Брянская область
 Дубки — деревня в Севском районе.

 Владимирская область
 Дубки — деревня в Александровском районе.
 Дубки — деревня в Киржачском районе.
 Дубки — посёлок в Кольчугинском районе.
 Дубки — село в Кольчугинском районе.

Вологодская область
 Дубки — деревня в Шекснинском районе.

 Дагестан
 Дубки — посёлок городского типа в Казбековском районе.

 Ивановская область
 Дубки — деревня в Комсомольском районе.
 Дубки — деревня в Шуйском районе.

 Калининградская область
 Дубки — посёлок в Багратионовском районе.
 Дубки — посёлок в Неманском районе.

 Костромская область
 Дубки — посёлок в Кадыйском районе.

 Курская область
 Дубки — хутор в Пристенском районе.

 Ленинградская область
 Дубки — упразднённый посёлок в Выборгском районе, Красносельское сельское поселение.
 Дубки — упразднённый посёлок в Выборгском районе, Приморское городское поселение.
 Дубки — деревня в Кингисеппском районе.
 Дубки — деревня в Ломоносовском районе.

 Липецкая область
 Дубки — село в Данковском районе.
 Дубки — деревня в Измалковском районе.

 Московская область
 Дубки — деревня в Наро-Фоминском районе.
 Дубки — село в Одинцовском районе, городское поселение Лесной городок.
 Дубки — посёлок в Одинцовском районе, городское поселение Кубинка.
 Дубки — посёлок в Раменском районе.
 Дубки — деревня в Сергиево-Посадском районе.
 Дубки — деревня в Талдомском районе.

 Нижегородская область
 Дубки — посёлок в Володарском районе.
 Дубки — посёлок в Дальнеконстантиновском районе.
 Дубки — деревня в Перевозском районе.
 Дубки — деревня в Сергачском районе.

 Новгородская область
 Дубки — деревня в Боровичском районе.
 Дубки — деревня в Демянском районе.
 Дубки — деревня в Крестецком районе.
 Дубки — деревня в Маловишерском районе.
 Дубки — деревня в Старорусском районе, Великосельское сельское поселение.
 Дубки — деревня в Старорусском районе, Залучское сельское поселение
 Дубки — деревня в Парфинском районе.

 Орловская область
 Дубки — посёлок в Ливенском районе.
 Дубки — посёлок в Покровском районе.

 Пензенская область
 Дубки — посёлок в Нижнеломовском районе.

 Приморский край
 Дубки — село в Михайловском районе.

 Псковская область
 Дубки — деревня в Бежаницком районе.
 Дубки — деревня в Островском районе.
 Дубки — деревня в Печорском районе.
 Дубки — деревня в составе города Псков.
 Дубки — деревня в Псковском районе.

 Ростовская область
 Дубки — посёлок в Зерноградском районе.

 Рязанская область
 Дубки — посёлок в Путятинском районе.

 Самарская область
 Дубки — посёлок в Красноярском районе.

 Саратовская область
 Дубки — посёлок в Саратовском районе.

 Смоленская область
 Дубки — деревня в Угранском районе.

 Тамбовская область
 Дубки — посёлок в Мичуринском районе.
 Дубки — посёлок в Моршанском районе.

 Тверская область
 Дубки — деревня в Бельском районе.
 Дубки — деревня в Лесном районе.
 Дубки — хутор в Максатихинском районе.
 Дубки — деревня в Селижаровском районе.
 Дубки — деревня в Торжокском районе.

 Тульская область
 Дубки — деревня в Киреевском районе.
 Дубки — деревня в Узловском районе.
 Дубки — посёлок в Чернском районе.

 Ульяновская область
 Дубки — посёлок в Базарносызганском районе.

 Ярославская область
 Дубки — деревня в Некрасовском районе.
 Дубки — посёлок в Переславском районе.
 Дубки — посёлок в Ярославском районе.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория.
 Дубки — село в Симферопольском районе.
 Дубки — фрагменты уничтоженных антропогенной деятельностью дубовых лесов Крыма.

Украина 
 Дубки — село в Савранском районе Одесской области.
 Дубки — село в Сарненском районе Ровненской области.

Другое 
 Дубки — улица в Москве.
 «Дубки» — парк в Москве.
 «Дубки» — парк в Нижнем Новгороде.
 «Дубки» — парк в Сестрорецке.
 «Дубки» — парк в Химках.
 Дубки — участки реликтового дубового леса в Крыму.
 «Дубки» — спортивный аэродром в Саратове.
 «Дубки» — сорт хризантем (из-за схожести листьев).

См. также 
 Северные Дубки
 Красные Дубки
 Дубы
 Дубовка